Вячеслав Михайлович Аристовский (1882—1950) — советский микробиолог, иммунолог; академик АМН СССР (1945), Заслуженный деятель науки РСФСР (1945). Генерал-майор медицинской службы.

Доктор медицины (1912), профессор (1920), профессор-консультант Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, генерал-майор медицинской службы. Написал труды по иммунологии и медицинской микробиологии. Разработал метод культивирования спирохет-возбудителей возвратного тифа и предложил прибор для культивирования анаэробов, названный в его честь аппаратом Аристовского.

Биография 
Родился  года в городе Чистополь Казанской губернии.

В 1908 году окончил Императорский Казанский университет и начал научную деятельность — сначала в лаборатории физиологической химии у профессора А. А. Панормова, затем (с 1909 года) — в Бактериологическом институте при университете у профессора И. Г. Савченко. Здесь защитил докторскую диссертацию на тему «Влияние окружающей среды на специфический цитолиз». С 1916 года — в Институте экспериментальной медицины (Петроград), где работал в Особой лаборатории по производству противобубонночумных препаратов, где занимался вместе с Е. С. Лондоном изготовлением противостолбнячной антитоксической сыворотки для действующей армии.

После Октябрьской революции, в 1918 году, вновь в Казани, Аристовский — приват-доцент бактериологии в Казанском университете, а с 1920 года — первый заведующий кафедрой микробиологии. С 1925 года — организатор и первый директор Институт эпидемиологии и микробиологии Наркомздрава Татарской АССР. С 1932 года — начальник кафедры микробиологии Военно-медицинской академии в Ленинграде.. Имел воинское звание бригврач (присвоено 16.08.1938 г.).

В Казани учениками Аристовского были профессора М. И. Мастбаум, Б. Л. Мазур, Р. Р. Гельтцер, А. Ф. Агафонов, Г. Г. Кондратьев, З. Х. Каримова.

Был арестован в 1938 году, освобожден в 1939 году. Генерал-майор медицинской службы с 1 февраля 1943 года.

14 апреля 1950 года поступил на лечение в Клинический госпиталь Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова с диагнозом «Двухсторонняя пневмония». Умер 4 мая 1950 года в Ленинграде. Причина смерти: «Пневмония; сердечно-сосудистая недостаточность; рак предстательный железы». Похоронен на Богословском кладбище Ленинграда (участок К).

Заслуженный деятель науки РСФСР (1945). Награждён орденами и медалями.

Был женат, жена — Александра Ивановна. Их дочь — Татьяна Вячеславовна Аристовская (1912—2004).

Примечания

Литература 
 Казанский государственный медицинский университет (1804—2004 гг.): Заведующие кафедрами и профессора: Биографический словарь / В. Ю. Альбицкий, М. Э. Гурылева, Н. Х. Амиров и др. Под ред. В. Ю. Альбицкого, Н. Х. Амирова. — Казань: Магариф, 2004. — 472 с.: портр.

Ссылки 
 Аристовский Вячеслав Михайлович
 АРИСТОВСКИЙ Вячеслав Михайлович
 Генерал-майор медицинской службы (1944) Вячеслав Михайлович Аристовский

Микробиологи СССР
Академики АМН СССР
Выпускники Императорского Казанского университета
Преподаватели Казанского университета
Преподаватели Военно-медицинской академии
Похороненные на Богословском кладбище